Rotuma (eiland)
 Rotuma (geslacht)